Словачка је на Зимским олимпијским играма 2010, у Ванкуверу, Британска Колумбија у Канади учествовала са 73 такмичара у 8 спортова.

На свечаном отварању заставу Словачке носио је хокејаш Жигмунд Палфи.

Медаље

Учесници по спортовима

Алпско скијање

Жене

Мушкарци

Биатлон

Жене

Мушкарци

Боб

Скијашко трчање

Жене

Мушкарци

Уметничко клизање

Жене

Хокеј на леду

Жене 

Женска хокејашка репрезентација Словачке, заузела је 8. место на олимпијском турниру.

Састав екипе

Група А 

Легенда:ИГ = играли, Д = Добили, ДП = Добили у продужетку, ИП = Изгубили у продужетку, И = Изгубили у регуларном времену, ДГ = Дати голови, ПГ = Примљени голови, ГР = Гол-разлика, Бод = Бодови

Пласман од 5-8 места

Утакмица за седмо место

Мушкарци 

Хокејашка репрезентација Словачке, заузела је 4. место на олимпијском турниру.

Састав екипе 

Одбрамбени играч Рихард Линтнер је био пријављен, али га је заменио Иван Баранка.<noinclude>

Група Б 

Легенда:ИГ = играли, Д = Добили, ДП = Добили у продужетку, ИП = Изгубили у продужетку, И = Изгубили у регуларном времену, ДГ = Дати голови, ПГ = Примљени голови, ГР = Гол-разлика, Бод = Бодови

Разигравање за улазак у четвртфинале

Четвртфинале

Утакмица за треће место

Играчи са највише освојених поена

Санкање

Жене

Мушкарци

Скијашки скокови

Референце

Спољашње везе 
 Састав олимпијском тима на ЗОИ 2010.

Словачка на Зимским олимпијским играма
Земље учеснице на Зимским олимпијским играма 2010.